Borzęcin (gemeente)
 Borzęcin (Klein-Polen)
 Borzęcin (Łódź)
 Borzęcin (Mazovië)
 Borzęcin (Neder-Silezië)
 Borzęcin (West-Pommeren)

Zie ook:
 Borzęcin Duży
 Borzęcin Mały